Golf steht für:

 Golf (Meer), Meeresbucht
 Golf (Sport), traditionelle Ballsportart
 Golf (Special Olympics), Sportart
 Golf (Computerspiel, 1980), Computerspiel von Atari für das Atari 2600
 Golf (Computerspiel, 1984), Computerspiel von Nintendo für das NES und Arcade-Automaten
 Golf (Computerspiel, 1989), Computerspiel von Nintendo für den Game Boy
 Golf (Computerspiel, 1995), Computerspiel von Nintendo für den Virtual Boy
 VW Golf, Pkw-Modellreihe von Volkswagen
 G als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)

Orte:
 Persischer Golf
 Golf (Florida), Gemeinde, USA
 Golf (Illinois), USA

Personen:
 Arthur Golf (1877–1941), deutscher Agrarwissenschaftler
 Hartwig Golf (1913–1998), hessischer Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Golf-Sprachen (postulierte Sprachfamilie)
 Golf USA, eine US-amerikanische Franchise-Kette